Steve Chen puede referirse a:

 Steve Chen, el cofundador de YouTube.
 Steve Chen, pionero e ingeniero de computadoras.